Mithra (god), (Grieks: Mithras), een Indo-Iraanse god
Mithras (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie Lycaenidae